Monako (fr. Monaco) – państwo w Europie
 Monaco – brytyjski zespół muzyczny
 Monaco – krój pisma
 Dodge Monaco – samochód osobowy